Западная тиликва () — вид ящериц из рода синеязыких сцинков.

Описание 
Западная тиликва достигает в длину до 40—45 см. Один из наиболее яркоокрашенных видов рода. Окраска верхней стороны тела светло-коричневая или кремовая с широкими тёмными поперечными полосами неправильной формы. От глаза к шее через височную область проходит широкая чёрная полоса. Кончик морды тёмный. Передние конечности светлые, верхняя сторона задних конечностей чёрная.

Встречается в Западной и Южной Австралии, Новом Южном Уэльсе, штате Виктории и на крайнем юге Северной территории. Обитает в пустынях, полупустынях, кустарниковых зарослях. Активность дневная. Ночью скрывается под камнями, растительным мусором, в норах кроликов.

Питается небольшими животными, такими как насекомые и моллюски, и растительной пищей (плодами, ягодами). Может поедать падаль.

Живородящий вид. Самки рождают 7—10 детёнышей.

В штате Виктория вид отнесен к категории «Близкий к угрозе вымирания» (Near Threatened, NT), в Новом Южном Уэльсе — «Угрожаемый» (Threatened, T). К причинам сокращения численности относятся разрушение местообитаний в связи с хозяйственной деятельностью человека, а также хищничество со стороны завезенных рыжих лисиц и домашних кошек.

См. также 
Синеязыкие сцинки
Сцинковые

Ссылки 
 Статья о систематике синеязыких сцинков
 Bluetongueskinks.net
 Western Blue-tongued Lizard - profile

Примечания

Литература 
Жизнь животных в 7-ми т. / Гл. редактор В. Е. Соколов. Т. 5. Земноводные и пресмыкающиеся. / А. Г. Банников, И. С. Даревский, М. Н. Денисова и др.; под ред. А. Г. Банникова — 2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 1985. - С. 214

Животные, описанные в 1864 году
Пресмыкающиеся Австралии
Сцинковые